Petalidium (kreeft), een geslacht van kreeftachtigen uit de klasse van de Malacostraca (hogere kreeftachtigen)
 Petalidium (plant), een plantengeslacht uit de acanthusfamilie (Acanthaceae)